Kidnapped (dt. entführt) steht für:

 Kidnapped (1987), US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 1987
 Kidnapped – Du dachtest, du bist zuhause sicher (Secuestrados), spanischer Psychothriller aus dem Jahr 2010
 Kidnapped - Die Entführung des Reagan Pearce (Catch Hell), US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2014
 Kidnapped – Tödlicher Sumpf, US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2000
 Kidnapped – 13 Tage Hoffnung, US-amerikanische Fernsehserie von 2006 bis 2007
 Kidnapped, englischer Originaltitel des Romans Entführt oder Die Abenteuer des David Balfour von Robert Louis Stevenson
 Kidnapped, englischer Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Entführt (1938) von Otto Preminger